Onderdistrict in Indonesië
 Taman (onderdistrict van Pemalang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Taman (Madiun), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Madiun in de provincie Oost-Java
 Taman (onderdistrict van Sidoarjo), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Taman (plaats in Pemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Taman (Grujugan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Taman (Jrengik), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Taman (Paiton), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Taman (plaats in Sidoarjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Taman (Sreseh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Taman (Taman Krocok), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Plaats in Rusland
 Taman (schiereiland)
 Taman (Rusland), een stanitsa (kozakkendorp) in de kraj Krasnodar